Pete Wilson  (1885–1957) – amerykański baseballista
 Peter Wilson  (1905–1983) – szkocki piłkarz
 Peter S. Wilson (ur. 1919) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Pete Wilson  (ur. 1933) – amerykański polityk, gubernator i senator z Kalifornii
 Peter Wilson  (ur. 1947) – australijski piłkarz pochodzenia angielskiego
 Pete Wilson  (ur. 1957) – brytyjski historyk
 Peter Wilson  (ur. 1961) – szkocko-irlandzki curler
 Peter Wilson  (ur. 1973) – australijski piosenkarz
 Duke Special, wł. Peter Wilson (ur. 1980) – brytyjski piosenkarz
 Pete Wilson, wł. Peter Minnema (ur. 1985) – kanadyjski wrestler
 Peter Wilson (ur. 1986) – brytyjski strzelec sportowy, mistrz olimpijski
 Peter Wilson  (ur. 1996) – liberyjsko-szwedzki piłkarz